RSI kan syfta på

 RSI – begrepp inom aktiehandel, se Relative strength index
 RSI – italienskspråkigt medieföretag i Schweiz, se Radiotelevisione svizzera
 RSI - Italienska sociala republiken (italienska: Repubblica Sociale Italiana)